Ez egy nem teljes lista az Andok fontosabb hegyeiről (magassági sorrendben):

Hegycsúcsok
Andok